Moltmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Moltmann (1884–1960), deutscher Politiker
 Elisabeth Moltmann-Wendel (1926–2016), deutsche feministische Theologin
 Friederike Moltmann, Linguistin und Philosophin
 Gerhard Moltmann (1912–1997), deutscher Jurist und Diplomat
 Günter Moltmann (1926–1994), deutscher Historiker
 Jürgen Moltmann (* 1926), deutscher evangelischer Theologe